Calimero – personaggio dell'animazione pubblicitaria italiana
Calimero – serie animata italo-giapponese ispirata all'omonimo personaggio
Calimero – vescovo di Milano, martire e santo
Calimero – nome proprio di persona italiano maschile